Dit is de wereldranglijst van november 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 28 november 2013. België stond in november nog boven Nederland, maar zakte nu zes plaatsen en belandde twee plaatsen achter Nederland. Portugal steeg negen plaatsen naar de vijfde plek door het winnen van de play-offs van het kwalificatietoernooi voor het Wereldkampioenschap voetbal 2014 van Zweden (27e plek, zakt twee plaatsen). Naast België verdween Engeland ook uit de top 10. Beide landen speelden een feilloze kwalificatiereeks, maar verloren vervolgens de twee oefeninterlands van november: België tegen Colombia en Japan, Engeland tegen Chili en Duitsland. In het tweede deel van de maand oktober en in november werden in totaal 93 officiële interlands gespeeld, waarvan het grootste deel oefeninterlands en een overig deel play-offs in de strijd om WK-kwalificatie. Cuba bleek de beste stijger en steeg 27 plaatsen. Daartegenover verloor Guyana 140 punten en zakte het 36 plaatsen. Jordanië speelde in deze periode de meeste interlands, vier in totaal, waarvan het er twee won. Beide WK-kwalificatiewedstrijden tegen Uruguay gingen verloren.

Alle voetbalelftallen uit de top 20 hebben zich gekwalificeerd voor het Wereldkampioenschap, met uitzondering van Oekraïne, dat de play-off verloor van Frankrijk. In de wereldranglijst van november bereikten vijf landen hun hoogste positie ooit: Armenië (34e plaats), Venezuela (35e plaats), Afghanistan (129e plaats), de Filipijnen (133e plaats) en Guam (169e plaats).

Mannen 11